

Locution 
 INRI est l'acronyme de la locution latine Iesvs Nazarenvs, Rex Ivdæorvm ;
 autre signification ultérieure, dans les cercles occultistes et sociétés secrètes : Igne Natura Renovatur Integra (« La nature tout entière est régénérée par le feu ») ;

Œuvres

Littérature 
 INRI est une série de bande dessinée.
 I.N.R.I. Jésus, 2000 ans après… est un livre de la photographe Bettina Rheims et Serge Bramly.

Musique 
 INRI est un album de Psyclon Nine (2005)
 I.N.R.I est un album de Sarcófago (1987)

Cinéma 
 I.N.R.I. est un film muet de 1923 réalisé par Robert Wiene.

Autre 
 Les éditions INRI : une maison d'édition française
 INRI : Les éléments, מי = Iam = Eau, רונ = Nour = Feu, חור = Rouach = Air et השבי = Iabéshah = Terre ; les éléments maîtrisés par un théurge.